Aquila je slovo s několika významy.

 Aquila (rod dravců) je jeden z rodů dravců, pro které se používá české označení orel.

Osoby 
 Aquila (Bible) – postava z Nového zákona
 Aquila Sinopský – starověký překladatel Starého zákona

Lodě 
 Aquila (letadlová loď) – italská letadlová loď
 USS Aquila
 USS Aquila (AK-47), transportní loď (1941–1945)
 USS Aquila (PHM-4)

Osídlení 
 Aquila (Švýcarsko)
 Aquila (Michoacán)
 L'Aquila

Další pojmy 

 souhvězdí Orla – latinsky Aquila
 Aquila (legie) – znak římské legie
 Aquila (pramenitá voda)
 Aquila aqualinea – kosmetická řada
 Aquila Airways

Související články 
 Orel (rozcestník)

Externí odkazy